Magdalena est une variante du prénom hébreu Magdalene. Elle est notamment présente dans les langues espagnoles :

Prénom 
Ce prénom est notamment porté par :
 Magdalena Abakanowicz (1930-2017), sculptrice polonaise ;
 Magdalena Álvarez Arza (1952-), femme politique espagnole ;
 Magdalena Bach (1701-1760), chanteuse et musicienne allemande ;
 Magdalena Forsberg (1967-), biathlète suédoise ;
 Magdalena Gwizdoń (1979-), biathlète polonaise ;
 Magdalena Kožená (1973-), mezzo-soprano tchèque ;
 Magdalena Kronschläger (1982-), actrice autrichienne ;
 Magdalena Maleeva (1975-), joueuse de tennis bulgare ;
 Magdalena Solomun (1984-), disc jockey allemande ;
 Magdalena Neuner (1987-), biathlète allemande ;
 Magdalena Radulescu (1902-1983), artiste peintre roumaine ;
 Magdaléna Rybáriková (1988-), joueuse de tennis slovaque ;
 Magdalena Środa (1957-), philosophe polonaise ;
 Magdalena Swanepoel (1930-2007), athlète sud-africaine ;
 Magdalena van de Passe (1600-1638), graveuse néerlandaise ;
 Magdalena Wróbel (1975-), mannequin polonais ;
 Magdalena Frackowiak (1984-), mannequin polonais ;
 Magdalena Goetz Miliziano (1965-), artiste française originaire de Lorraine ;
 Maria-Magdalena Wladimirovna Gagarine (1940-), nom de jeune fille de Macha Méril ;

Toponymes 
 , différentes îles :
 Île Magdalena, île mexicaine sur la côte pacifique de la péninsule de Basse-Californie ;
 Île Magdalena, île chilienne dans le détroit de Magellan, faisant partie du Monument naturel Los Pingüinos ;
 Île Magdalena, île chilienne située entre le canal Moraleda et le canal Puyuhuapi, en partie dans le Parc national Isla Magdalena.

Argentine 
 Magdalena,  (arrondissement) argentin situé dans la province de Buenos Aires ;
 Magdalena, localité argentine située dans le  homonyme.

Bolivie 
 Magdalena, chef-lieu de la province d'Iténez, dans le département du Beni.

Colombie 
 Magdalena, fleuve colombien ;
 Magdalena, département situé en Colombie.

Espagne 
 Magdalena, quartier de Berriatua, dans la province de Biscaye, en Espagne.

États-Unis 
 Magdalena, localité située dans l'État du Nouveau-Mexique, aux États-Unis.

Honduras 
 Magdalena, municipalité du Honduras situé dans le département de Intibucá.

Mexique 
 Magdalena Contreras,  (arrondissement) du district fédéral du Mexique ;
 Magdalena, localité dans l'état de Jalisco.

Philippines 
 Magdalena, une municipalité Philippines dans la province de Laguna.

Musique 

 Magdalena, comédie musicale d'Heitor Villa-Lobos ;
 Magdalena, chanson française de 1979 interprétée par Julie Pietri puis reprise par Jessica Marquez en 2003 ;
 (I'll Never Be) Maria Magdalena, chanson pop de 1985 interprétée par Sandra ;
 Magdalena, chanson des Pixies ;
 Magdalena, chanson du groupe A Perfect Circle (album Mer de Noms) ;
 Magdalena Lugens H.343 et H.343, motet pour 1 voix, 2 dessus instrumentaux et basse continue, composé en 1686-1687 par Marc-Antoine Charpentier ;
 Magdalena, chanson de Brandon Flowers (album Flamingo) ;
 Magdalene, album de FKA Twigs sorti en 2019.

Fiction 
 Magdalena, personnage de comics.

Autres 
 Magdalena,  histoire de la série de bande-dessinée Tif et Tondu ;
 Magdalena, navire suédois ;
 Magdalena, festival en Slovénie ;
 , titre français du film Pecado de amor, réalisé en 1961 par Luis César Amadori ;
 Magdalena, genre d'acariens de la famille des Tetranychidae.

Voir aussi 
 , diminutif.
 (318) Magdalena, astéroïde découvert en 1891.
 .

Homonymie de toponyme